There's Many a Slip – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 There's Many a Slip – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
 There's Many a Slip – cortometraggio del 1915 diretto da Horace Davey
 There's Many a Slip – film del 1925 diretto da Alexander Butler
 There's Many a Slip – film del 1925 diretto da Harcourt Templeman